Уилсон Кипругут Чума (; ) — кенийский бегун на средние дистанции, который специализировался на дистанции 800 метров. Бронзовый призёр олимпийских игр 1964 года. На Олимпиаде в Мехико выиграл серебряную медаль. Двукратный чемпион Всеафриканских игр  года на дистанциях 400 и 800 метров.

На Играх Британской империи и Содружества в 1962 занял 5 место в эстафете 4×440 ярдов

Первый кенийский спортсмен, которому удалось выиграть олимпийскую медаль.

Скончался от остановки сердца 1 ноября 2022 года.

Тренировка 
В тренировках Кипругут нередко бегал за страусом. Эта птица, не давая себя обогнать, при любой скорости бежит в 3—5 шагах впереди. Позднее так тренировался и Кипчоге Кейно.

Примечания

Литература 
 «Физкультура и спорт» 1966, № 2, с. 33. (фото)
 «Физкультура и спорт» 1966 № 3, с. 13.

Ссылки 
 Профиль на сайте sports-reference.com 

Бегуны на средние дистанции Кении
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года